Tearce (makedonska: Теарце) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Tearce, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Tearce ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tearce är varierad. Den högsta punkten i närheten är Bilo,  meter över havet,  kilometer nordväst om Tearce. Runt Tearce är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer sydväst om Tearce. 

Omgivningarna runt Tearce är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tearce (kommun)